Quinto Sulpicio Camerino Cornuto – politico e militare romano, console nel 490 a.C.
 Quinto Sulpicio Camerino Cornuto – politico e militare romano, tribuno consolare nel 402 a.C.